El topónimo Encinasola puede hacer referencia a:

 Encinasola, un municipio español de la provincia de Huelva, en Andalucía.
 Encinasola de los Comendadores, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Encinasola de las Minayas, localidad del municipio español de Tabera de Abajo, en la provincia de Salamanca.